Ходжанепес Чарыев (1906—1940) — туркменский советский драматург и поэт, первый председатель Союза писателей Туркменской ССР.

Биография 
Родился в 1906 году в ауле Бахерден Закаспийской области в семье бедного дехканина.

С малых лет, лишившись матери и братьев, помогал престарелому отцу, хозяйство семьи пришло в упадок, с 1922 года работал на ж/д станции.

В 1924—1929 годах на комсомольско-партийной работе, принимал участие в проведении земельно-водной реформы. В 1927 году вступил в ВКП(б).

В 1932 году окончил журналистское отделение Среднеазиатского коммунистического университета имени В. И. Ленина в Ташкенте.

Работал заведующим отделом редакции газеты «Яш коммунист» («Молодой коммунист») - органе ЦК ЛКСМ Туркменистана.

В 1934 году был делегатом от Туркменской ССР на Первом съезде советских писателей.

С 1934 года — первый председатель Правления Союза писателей Туркменской ССР, редактор литературного журнала «Түркменистан шура эдебияты» («Туркменская советская литература»).

В 1937 году арестован по обвинению в антисоветской деятельности (ст. 54-10 ч. 1). В 1939 году осуждён Военным трибуналом Средне-Азиатского ВО на срок 5 лет. Умер в заключении в 1940 году.

В 1956 году был реабилитирован, в 1961 году вышли его «Избранные произведения» на туркменском языке под редакцией Б. Кербабаева, в 1962 году режиссёром А. Кульмамедовым поставлена его пьеса «Зохре-Тахир» по одноимённому дастану Молланепеса, ставшая первой туркменской музыкальной драмой и с успехом шедшей в театрах республики несколько десятилетий.

Творчество 
Первое стихотворение — «Праздник молодости» было опубликовано в 1927 году в газете «Яш Коммунист» («Молодой коммунист»).

Автор стихотворений в жанре гражданской и политической лирики: «Эй, тракторист!», «Первый караван колхоза», «Мой гнедой конь», поэмы «Уничтожим бедность» и других.

Был одним из зачинателей туркменской драматургии, автор пьес:
 «Девушка-колхозница» (первая премия республиканского конкурса Туременской ССР на лучшую пьесу о современной молодёжи).
 «В пустыне Каракумы» («Гарагум чөллеринде», в соавторстве с А. Кекиловым и М. Клычевым, пьеса с успехом шла в театрах республики).
 «Зохре-Тахир» (1935, в соавторстве с Б. Амановым, по мотивам одноимённого дестана Молланепеса; поставлена в 1962 году, долгое время не сходила со сцены).
 «Дочь колхоза» (1936, «Колхоз кызы»).

Занимался переводами: перевёл на туркменский язык отрывки из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и роман иранского писателя Каземи «Страшный Тегеран».

Литература 
 Қурбансахатов М. — Ходжанепес Чарыев. — Ашхабад: Туркменистан, 1965. — 101 с. — Тираж 1600 экз. — на туркм. яз.
 Қурбансахатов М. — Ходжанепес Чарыев — поэт и драматург . — Ашхабад: Общество «Знание» ТССР, 1987. — 20 с.
 Курбансахатов М. — Ходжанепес Чарыев (к 85-летию со дня рождения) // Известия АН Туркменской ССР: Серия гуманитарых наук, № 6, 1990. — стр. 79-87
 Ходжанепес Чарыев // Время оглянуться: записки литератора / А. И. Аборский. — М.: Советский писатель, 1988. — 316 с. — стр. 232—236
 Туркменская литература / Халык Гусейнович Короглы. — М.: Высшая школа, 1972. — 284 с. — стр. 205—207

Источники 
 Чарыев Ходжанепес // Краткая литературная энциклопедия (КЛЭ)
 Чарыев Ходжанепес // Литературный энциклопедический словарь / В. М. Кожевникова. — Москва: Советская энциклопедия, 1987
 Чарыев Ходжанепес // Российско-туркменский исторических словарь: в двух томах, 2001. — Том 1. — стр. 304

Члены ВКП(б)
Члены Союза писателей СССР
Посмертно реабилитированные в СССР